Ioan al II-lea se poate referi la:
 Ioan al II-lea al Aragonului
Ioan al II-lea al Castiliei
Ioan al II-lea al Franței
Ioan al II-lea al Portugaliei
Ioan al II-lea Asan, țar al Bulgariei
 Ioan al II-lea Comnenul
 Ioan al II-lea de Trapezunt Megas Comnen
Ioan Cazimir al II-lea Vasa
Papa Ioan al II-lea

Vezi și
Ioan 2, al doilea capitol din Evanghelia lui Ioan